Cyclostremiscus är ett släkte av snäckor. Cyclostremiscus ingår i familjen Vitrinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cyclostremiscus